Kontrollturm bezeichnet einen:
 Flughafenkontrollturm, siehe Tower (Luftfahrt)
 Hafenkontrollturm

im weiteren Sinne:
 Wachturm, ein Bauwerk, das der Überwachung eines bestimmten Areals dient
 Wartturm, ein meist einzeln stehender, von Wall und Graben umgebener Beobachtungsturm in spätmittelalterlicher Zeit

Siehe auch: